Avventure in fondo al mare (Sea Hunt) – serie televisiva statunitense (1958-1961)
L'uomo del mare (Sea Hunt) – serie televisiva statunitense (1987-1988) remake della precedente